The Guild kan syfta på:

 The Guild (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 The Guild (webb-TV) – en webb-TV-serie om medlemmar i en datorspelsklan